Санта-Маргаріда (, «свята Маргарита») — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-де-Санта-Маргаріда — парафія.